Lichtenhardt bezeichnet die folgenden Berge:
 Lichtenhardt (Rothaar) (607,5 m), Bergsporn am Rand der Rüsper Rothaar mit den Albaumer Klippen am Südwesthang; Kreis Olpe, NRW
 Lichtenhardt (Siegerland) (494,3 m), Berg im Siegerland nordnordöstlich von Unglinghausen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW